Unter Uns (Między nami) – niemiecka opera mydlana, emitowana od 28 listopada 1994 na kanale RTL.

Fabuła serialu skupia się na rodzinie Weigel. Produkcja jest pierwowzorem formatu, na którego podstawie powstał m.in. polski serial Na Wspólnej.

Serial nie był emitowany w Polsce, jednak polski tytuł funkcjonował w tłumaczonej na język polski ramówce stacji RTL.

Obsada

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona serialu Unter Uns

Niemieckie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne emitowane od 1994